Ридала () — эстонская фамилия и топоним.

Топоним 
 Ридала — бывшая (до 2017 года) волость в Эстонии, в уезде Ляэнемаа.

Носители фамилии 
 Ридала, Васил (1906—1985) — эстонский советский ветеринар, заслуженный деятель науки Эстонской ССР.
 Ридала, Эльфрида (1903—1974) — эстонский советский ветеринар.
По состоянию на 1 января 2017 года в Эстонии 17 мужчин и 15 женщин носят фамилию Ридала.

См. также 
 Грюнтал-Ридала, Виллем (1885—1942) — эстонский поэт, переводчик, языковед, фольклорист
 Ридалакши — озеро в Карелии